Хонин:
 Хонин, Денис (род. 1989) — украинский хоккеист.
 Хонин, Олег (род. 1994) — украинский хоккеист, вратарь.